Ниже представлен список знаменосцев, которые представляли Россию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр.

См. также 
 Россия на Олимпийских играх

Примечания 

Списки спортсменов России